Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière classée International Series Gold, s'est tenue du 15 au  sur moquette en intérieur. C'est la  du tournoi et la  catégorisée International Series Gold.

Faits marquants 
 C'est la dernière édition sur moquette. À partir de l'édition suivante le tournoi se déroule sur dur, toujours en intérieur.
 Ievgueni Kafelnikov remporte son  en simple en battant en finale Tim Henman. 
 En double, la paire sud-africaine David Adams - John-Laffnie de Jager remporte le titre face à Neil Broad et Peter Tramacchi. Il s'agit de leur  et  respectif.
 Roger Federer, âgé de 17 ans, dispute son premier tournoi classé International Series Gold.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 1999
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 1999
Tennis en février 1999